Памятники адмиралу Герману Алексеевичу Угрюмову:
 Памятник адмиралу Угрюмову (Астрахань)
 Памятник адмиралу Угрюмову (Грозный)
 Памятник адмиралу Угрюмову (Михайловск)
 Памятник адмиралу Угрюмову (Москва)
 Памятник адмиралу Угрюмову (Новороссийск)
 Памятник адмиралу Угрюмову (Пятигорск)